La Tribune républicaine est le titre de plusieurs journaux :

 La Tribune républicaine, hebdomadaire local créé en 1899 à Bellegarde-sur-Valserine (Ain) et toujours en activité ;

 La Tribune républicaine, quotidien régional créé à Saint-Étienne (Loire) en 1899 et publié sous ce titre jusqu'en 1944 ;

 La Tribune républicaine de Seine-et-Oise, ultérieurement publiée sous le titre La Tribune républicaine, hebdomadaire local créé en 1944 à Paris et aujourd'hui disparu.

Voir aussi